Huron County je název tří okresů, dvou ve Spojených státech amerických a jednoho v Kanadě:

Spojené státy americké
 Huron County (Michigan) – okres státu Michigan
 Huron County (Ohio) – okres státu Ohio

Kanada
 Huron County (Ontario) – okres provincie Ontario